Hasluck:
 Margaret (Masson) Hasluck, née Hardie (1885, Elgin  1948), une spécialiste du folklore albanais
 Sir Paul (Meernaa Caedwalla) Hasluck (1905, Freemantle  1993, Perth)

 la circonscription de Hasluck